Il doppio del torneo di tennis Ponte Vedra Challenger 1993, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Sébastien Lareau e Daniel Nestor che hanno battuto in finale Maurice Ruah e Laurence Tieleman 2-6, 6-1, 6-4.

Teste di serie

 Steve DeVries /  David Macpherson (primo turno)
 Alex O'Brien /  Jared Palmer (semifinali)

 Mark Knowles /  Richard Matuszewski (quarti di finale)
 Mike Briggs /  Brian Devening (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Ponte Vedra Challenger 1993